Aurach peut faire référence à :
 Aurach, commune allemande de l'arrondissement d'Ansbach, en Bavière ;
 Aurach am Hongar, commune autrichienne du district de Vöcklabruck, en Haute-Autriche ;
 Aurach bei Kitzbühel, commune autrichienne du district de Kitzbühel, en Tyrol ;
 Aurach, affluent de l'Ager, en Haute-Atriche.